Pınarlar steht für:

 Pınarlar (Denizli), Kleinstadt im Landkreis Tavas der türkischen Provinz Denizli
 Pınarlar (Pertek), Dorf im Landkreis Pertek der türkischen Provinz Tunceli
 Pınarlar (Tufanbeyli), Dorf im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana